Rozkoš bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Rozkoš, Gemeinde im Okres Znojmo
 Rozkoš, Ortsteil von Humpolec, Okres Pelhřimov
 Rozkoš, Ortsteil von Kostomlaty nad Labem, Okres Nymburk
 Rozkoš, Ortsteil von Kounov u Dobrušky, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Rozkoš, Ortsteil von Onomyšl, Okres Kutná Hora
 Rozkoš, Ortsteil von Průhonice, Okres Praha-západ

 Rozkoš (Metuje), rechter Zufluss zur  Metuje 
 Stausee Rozkoš am Rozkoš bei Česká Skalice